Niemcy:
 Hochleiten – dzielnica gminy Unterreit, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Hochleiten – dzielnica gminy Warngau, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach

Zobacz też:
 Hochleithen